By Appointment Only – film del 1933 diretto da Frank R. Strayer
By Appointment Only – cortometraggio del 2007 diretto da John Faust
By Appointment Only – cortometraggio del 2015 diretto da Jason Radcliffe